Чемпіонат Франції 2013—2014 () — 76-й сезон чемпіонату Франції з футболу. Чемпіоном достроково став столичний клуб «Парі Сен-Жермен» (це четвертий титул парижан).

Турнірна таблиця 

 
 

 
 

 
 

 

Примітки:

1. Клуб Генгам взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2014—2015 як переможець Кубку Франції 2013—2014.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Хет-трики

Посилання 
 Ліга І на soccerway 

Ліга 1
Франція
Франція
2013 у французькому спорті
2014 у французькому спорті